Squid steht für:

 Squid, Proxyserver und Web-Cache
 SQUID, superconducting quantum interference device, supraleitendes Quanteninterferenzgerät zur Messung von Magnetfeldern
 Squid (Band), englische Post-Punk-Band
 Squid (Waffe), Wasserbombenwerfer

Siehe auch: